Мехме́д Абдул-Ази́з Османоглу́ (; 26 сентября 1901, Стамбул — 19 января 1977, Ницца) — 40-й глава дома Османа; если бы он правил, то был бы Султаном Абдул-Азизом II.

Биография 
Шехзаде Мехмед Абдулазиз родился в 1901 году в Стамбуле во дворце Ортакёй в семье шехзаде Мехмета Сейфеддина, пятого сына султана Абдул-Азиза от Гевхери Кадын-эфенди, контр-адмирала Османского флота, и его первой жены Нешефелек Ханым Эфенди. 

В возрасте 23 лет вместе с другими членами династии оказался в изгнании. Мехмед Абдулазиз перебрался с родителями в Ниццу, затем некоторое время жил в Каире, где 21 февраля 1929 года женился на Беркемаль Йеген Ханым (16 марта 1911—13 января 1962), принадлежавшей к династии Мухаммада Али. В Каире родился единственный ребёнок Мехмеда Абдулазиза — дочь Хюррем (31 декабря 1939—5 марта 1999). 

После 1953 года Мехмед Абдулазиз с семьёй переехал в Ниццу. Возглавил Дом Османов после смерти своего дальнего родственника Османа Фуада, оставаясь главой династии до своей смерти 19 января 1977 года.

Предки

Примечания

Ссылки 
 The History Files: The Ottoman Empire 
 Genealogy of Mehmed Abdulaziz 

Мехмед Абдул-Азиз
Мехмед Абдул-Азиз
Похороненные в Ницце